Janhunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Janhunen (né en 1952), linguiste orientaliste finlandais
, inventeur et physicien spatial finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois